Die Virginia Slims of Albuquerque 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 14. bis 20. August 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Albuquerque